Eisenarm ist der Beiname folgender Personen:

 Balduin I. (Flandern) genannt Eisenarm (* zwischen 837 und 840; † 879) war der erste Graf von Flandern
 Wilhelm IV. (Aquitanien) genannt Fierabrace (Eisenarm) († 995/996) war Herzog von Aquitanien 
 Wilhelm Eisenarm († 1046) war ein normannischer Herrscher
 Patty Frank alias Eisenarm war ein deutscher Artist, Museologe und Indianerforscher